Erik Strand kan syfta på:

Erik Strand (företagsledare)
Erik Strand (idrottare)
Erik Strandh, politiker för Folkpartiet
Erik Strand (kyrkoherde), kyrkoherde i Malexanders församling.